Atletik ved sommer-OL 2016 blev afholdt i perioden 12. – 21. august. Alle de traditionelle stadionkonkurrencer blev afholdt på Estádio Olímpico João Havelange, som var disse leges olympiske stadion).

Konkurrencerne 
Kapgangskonkurrencerne blev ikke startet og sluttet på det olympiske stadion, som man ofte har set, men blev derimod startet i Recreio dos Bandeirantes og med mål i Sambódromo. Maratonkonkurrencerne blev både startet og sluttet i Sambódromo, som er berømt for de gigantiske optog under der brasilianske karneval. Selve maratonruten gik gennem Rio de Janeiro, og ruten var lagt på en sådan måde, at alle de ikoniske steder ville være indenfor tv-kameraernes rækkevidde.

Tidsplan 
F = Formiddag, E = Eftermiddag

Medaljefordeling

Herrer

Damer

Fordeling pr. land

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Athletics.pdf?version=1
 https://www.rio2016.com/en/athletics 
 https://www.iaaf.org/home